38-й отдельный сапёрный ордена Красной Звезды батальон — воинское подразделение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны. Во время ВОВ существовало два сапёрных подразделения с тем же номером.

38-й отдельный сапёрный батальон 15-го стрелкового корпуса 

В составе действующей армии с 22.06.1941 по 25.09.1941.

Являлся корпусным батальоном 15-го стрелкового корпуса, уничтожен вместе с корпусом в сентябре 1941 года в окружении под Киевом

* Смотри 15-й стрелковый корпус

38-й отдельный сапёрный батальон 126-го лёгкого горнострелкового корпуса 

В составе действующей армии с 28.02.1945 по 11.05.1945 и с 25.08.1945 по 03.09.1945

С февраля 1945 года являлся корпусным батальоном 126-го лёгкого горнострелкового корпуса, повторил его боевой путь.

* Смотри 126-й лёгкий горнострелковый корпус

Награды

Другие инженерно-сапёрные формирования с тем же номером 

 38-й отдельный инженерный батальон 
 38-й отдельный инженерно-сапёрный батальон 10-й инженерно-сапёрной бригады
 38-й отдельный инженерно-сапёрный батальон 58-й инженерно-сапёрной бригады
 38-й отдельный штурмовой инженерно-сапёрный батальон 
 38-й отдельный батальон собак-миноискателей и истребителей танков

Примечания

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны
Сапёрные батальоны